

Archipel des Mascareignes 
Terre Rouge est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités de l'archipel des Mascareignes, dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Terre Rouge, quartier prolongeant Terre Sainte, à La Réunion.
Terre Rouge, localité de l'île Maurice, à Maurice.

Sommets 

 La pointe de Terre Rouge est un sommet située entre les communes françaises d'Orelle et de Valmeinier en Maurienne dans le département français de la Savoie.

Industrie
 Les Terres Rouges, une région industrielle située dans le sud et le sud-ouest du Grand-Duché de Luxembourg.
Homonymie de toponyme